Paratanais är ett släkte av kräftdjur. Paratanais ingår i familjen Paratanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Paratanais